#REDIRECT Графический планшет